Eva
 Eva (voornaam)

Eefje
 Eefje (strip) (oorspronkelijke titel: Stefi), strip van de Italiaanse striptekenares Grazia Nidasio, die in de jaren tachtig in het jeugblad Jippo verscheen.
  Eefje Lambrecks, slachtoffer in de Zaak-Dutroux
 Eefje de Visser, ook bekend als Eefje, een Nederlands zangeres.
 Eefje Wentelteefje, strip van de Nederlandse striptekenaar Jeroen de Leijer.